Cataneo ist der Familienname folgender Personen:

 Annibale Cataneo o Cotugno, von 1577 bis 1584 Bischof von Telese o Cerreto Sannita
 Baldassarre Cataneo De’ Grassi, 1528  Bischof von Pesaro
 Bárbaro Alfredo Valdés-Cataneo († 2013), kubanischer Musiker
 Carlo Cataneo (1930–2005), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Pietro Cataneo (1510–1969/1574), italienischer Architekt

Siehe auch:
 Cattaneo